Пуан может означать:

 Пуан () — город в Корее.
 Пуан () — город в Аргентине.